Гранд Рапидс може да се отнася за:

 Гранд Рапидс (Минесота), град в щата Минесота, САЩ
 Гранд Рапидс (Мичиган), град в щата Мичиган, САЩ
 Гранд Рапидс (Охайо), село в щата Охайо, САЩ